Коттедж — криминальная комедия Пола Уильямса.

Сюжет 
Криминальная комедия Пола Уильямса «Коттедж» рассказывает историю о том, как два несчастных брата Дэвид и Питер однажды похищают приемную дочь известного криминального авторитета и увозят её в старый заброшенный дом. за такую жертву похитители желают получить немалый выкуп. Но все идет не по плану…

В ролях 
 Энди Серкис как Дэвид
 Рис Шерсмит как Питер
  как Эндрю
 Дженнифер Эллисон как Трейси
 Дейв Леджено как Фармер
 Стивен Беркофф как Анри (uncredited)
  как Смокинг Джо (uncredited)
 Дэнни Нуссбаум (Danny Nussbaum) как Человек в костюме
 Логан Вонг (Logan Wong) как Мук Ли Сан
 Джонатан Чан-Пинсли (Jonathan Chan-Pensley) как Чун Ё Фу
  как Стивен
 Джеймс Берман (James Bierman) как Вышибала
 Cat Meacher как Регистратор
 Даг Брэдли как Сельчанин с собакой
  как Жена фермера
 Джорджия Грум как Дочь фермера 1
 Иден Уотсон (Eden Watson) как Дочь фермера 2

Критика 
Коттедж получил положительные отзывы от критиков, получив 71 % сертифицированных «свежих» результатов на гнилых томатах. Variety, ReelFilm и MovieFone дали в основном положительные отзывы, при этом MovieFone критиковал проблемы с темпами фильма, но хвалил его за действия и шутки.

Журнал Empire также рассмотрел фильм, заявив, что «постоянные клиенты Frightfest и голодные гончие гонщики получат удовольствие от этого, но те, кто приветствовал Уильямса как британско-инди-провидца после London To Brighton, могли бы «почесать головы».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2008 года
Криминальные комедии
Фильмы на английском языке
Фильмы о похищениях людей